Мундо Нуево има више значења:

 Мундо Нуево (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мундо Нуево (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мундо Нуево (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мундо Нуево (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мундо Нуево (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мундо Нуево (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мундо Нуево (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мундо Нуево (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мундо Нуево (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мундо Нуево (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мундо Нуево (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мундо Нуево, Охо де Агва (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мундо Нуево (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мундо Нуево (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мундо Нуево (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мундо Нуево (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мундо Нуево, Ел Манго (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мундо Нуево (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику